Akronim AMP oznaczać może:
 Asynchronous multiprocessing – wieloprocesorowość asynchroniczna w architekturze komputera
 adenozyno-5′-monofosforan – organiczny związek chemiczny, jeden z nukleotydów
 Akademickie Mistrzostwa Polski – ogólnopolskie rozgrywki sportowe
 AMP –  zestaw oprogramowania Apache, MySQL, PHP/Perl/Python
 AMP Warsaw – od Advanced Management Program Warsaw – nazwa programu dla menedżerów najwyższego szczebla prowadzonego w Polsce przez hiszpańską Wyższą Szkołę Zarządzania IESE.
 Australian MultiCam Pattern – nowy kamuflaż australijski oparty na MultiCam
 ArcelorMittal Poland – polski koncern hutniczy
 Accelerated Mobile Pages – zarzucony przez Google format tworzenia stron internetowych dla urządzeń przenośnych